Landon steht für:

 Landon (Name), englischer Familienname und männlicher Vorname
 Landon (Fahrzeughersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Landon Promontory, Vorgebirge im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Château-Landon, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne